Gaius Claudius Pulcher ist der Name folgender Personen:

* Gaius Claudius Pulcher (Konsul 177 v. Chr.) († 167 v. Chr.), römischer Senator
 Gaius Claudius Pulcher (Konsul 92 v. Chr.), römischer Politiker 
 Gaius Claudius Pulcher (Prätor 56 v. Chr.), römischer Politiker